Дми́трий Бы́ков:
 Быков, Дмитрий Васильевич (1945—2022) — ректор МИЭМ
 Быков, Дмитрий Вениаминович (1904—1982) — советский инженер и учёный.
 Быков, Дмитрий Вячеславович (род. 1977) — российский хоккеист.
 Быков, Дмитрий Евгеньевич (род. 1966) — российский инженер и педагог.
 Быков, Дмитрий Львович (род. 1967) — русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист. Псевдоним 
 Дмитрий Быков — творческий псевдоним солиста группы «Пятилетка», Дмитрия Анатольевича Быковского-Ромашова.